Bart steht für:

 Bart, Haarbewuchs im Gesicht
 Bart (Klingenwaffe), Klinge oder Teil einer Klinge an verschiedenen Waffen
 Bart (Rüstung), Teil eines Helms zum Schutz für Kinn und Hals
 Bart, Teil einer Orgelpfeife, siehe Orgelpfeife #Labialpfeifen (Lippenpfeifen)
 Schlüsselbart, Teil eines Schlüssels
 Thermikbart, zeigt im Segelflug einen Aufwind an
 Taifun Bart von 1999
 Bart (Vorname), männlicher Vorname, für Namensträger siehe: 

Orte:
 Bart (Doubs), Gemeinde im Osten Frankreichs
 Baruth bei Bautzen (obersorbisch Bart), Dorf im Landkreis Bautzen

Bart ist der Familienname folgender Personen:
 Adrien Bart (* 1991), französischer Kanute
 André Schwarz-Bart (1928–2006), französischer Schriftsteller
 Andrzej Bart (* 1951), polnischer Schriftsteller, Regisseur und Drehbuchautor
 Arnošt Bart-Brězynčanski (1870–1956), sorbischer Politiker und Verbandsfunktionär
 Chris Bart-Williams (* 1974), englischer Fußballspieler
 Gaston Bart-Williams (1938–1990), sierra-leonischer Oppositioneller, Journalist, Regisseur, Schriftsteller und Künstler
 Georg Bart († 1595), deutscher Theologe und Kirchenliedverfasser

 Jacques Schwarz-Bart (* 1962), Jazzsaxophonist
 Jakub Bart-Ćišinski (1856–1909), sorbischer Priester und Dichter

 Lionel Bart (1930–1999), britischer Komponist
 Mandy-Kay Bart (* 1989), deutsche Laiendarstellerin
 Michael Bart (* 1978), deutscher Medien-Produzent und Journalist
 Patrice Bart (* 1945), französischer Tänzer und Choreograf
 Patrice Bart-Williams (* 1979), deutscher Sänger und Songwriter
 Robert Bart (1930–2003), französischer Hürdenläufer
 Roger Bart (* 1962), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Stephanie Bart (* 1965), deutsche Schriftstellerin
 Tony Di Bart (* 1964), britischer Popsänger
 Yves Jean-Bart (* 1947), suspendierter Präsident der Fédération Haïtienne de Football (FHF)

BART steht als Abkürzung für:
 Bay Area Rapid Transit, ein Nahverkehrssystem in Kalifornien

Siehe auch:
 Baard
 Baarth
 Bahrdt
 Bard
 Bardt
 Barte
 Barth (Begriffsklärung)
 Bart’s Preinstalled Environment

Abkürzung